Талько́ — українське прізвище. Згідно даних сайту «Рідні», прізвище на 3 025-му місці за поширенням в Україні, в Україні налічується 1 560 носіїв цього прізвища, найбільше  — на Житомирщині (станом на 14 січня 2023 року).

Носії 
 Талько — прізвище діда (по батькові) радянського поета, співака і актора Ігоря Талькова (*1956 — †1991).  Дід був із давнього козацького роду Талько. Батько Ігоря Талькова, Володимир, змінив прізвище на Тальков.

В 
 Талько Володимир Іполітович (*1947 — †2020) — український учений-медик.

І 
 Талько Ігор Йосипович (нар. 1959) — радянський, український та російський футболіст.

Н 
 Талько-Петрук Ніна Василівна (нар. 1959) — українська письменниця.

П 
 Талько-Гринцевич Петро Антонович (*1891 — †1952) — радянський фізик.

Ю 
 Талько-Гринцевич Юліян (*1850 — †1936) — польський антрополог й етнограф.

Примітки 

Українські прізвища